

Музика 
 Ліра — музичний інструмент.
 Ліра колісна — струнний смичковий музичний інструмент.
 Критська ліра — грушоподібний триструнний смичковий музичний інструмент.

Астрономія 
 Ліра — сузір'я зоряного неба.

Гроші 
 Італійська ліра — колишня грошова одиниця Італії.
 Турецька ліра — грошова одиниця Туреччини.
 Ліра — пам'ятна монета НБУ з зображенням музичного інструменту.
 Сирійська ліра — інша назва валюти Сирії.

Інше 
 Ліра — комп'ютерна програма для розрахунку машинобудівних та будівельних конструкцій.
 Ліра — незалежний літературно-художній альманах.
 Ліра — кінотеатр у Києві.
 Затискач-лірка — різновид затискача з двома ріжками у вигляді корпусу ліри.
 Ліра — Lyra німецька компанія, виробник олівців та інших канцелярських товарів.
 Ліра — серія радянських підводних човнів.
 Риба-ліра — риба родини піскаркових.

Персоналії 
 Ліра — головна героїня фантастичної трилогії Філіпа Пулмана «Темні матерії».